Pap (Hongarije), een gemeente in Hongarije
Pap (voedsel), een gerecht dat meestal bestaat uit melk dat is gebonden met een zetmeelproduct
Papa, de koosnaam voor een vader
het verkleinwoord papje, dit heeft een iets andere betekenis. Ergens een papje van maken betekent meestal dat verschillende componenten (niet alleen voedsel) goed door elkaar zijn geroerd en dat de vloeistof niet te dik is
een mengsel van een vaste stof met een vloeistof
Pap van Armenië, koning van Armenië (370-374)

Zie ook
PAP (doorverwijspagina)